Velika nagrada Pikardije 1932 je bila petnajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 5. junija 1932 v francoskem mestu Péronne.

Rezultati

Dirka

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932